Vierwinden steht für:
 Vierwinden (Grevenbroich), Ortsteil der Stadt Grevenbroich im Rhein-Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen
 Vierwinden (Windhagen), Ortsteil der Ortsgemeinde Windhagen im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz 
 Vierwinden (Buchholz), Ortsteil der Ortsgemeinde Buchholz (Westerwald) im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Vierwinden, bis 1938 Porembischken, Gut im Stadtbezirk Sensburg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Porębiska, Ort im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Quatre-Vents, Ortsteil der lothringischen Gemeinde Danne-et-Quatre-Vents (deutsch Dann und Vierwinden), Frankreich